Ingerslev ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Peter Ingerslev (1831–1896), dänischer Politiker
 Jess Ingerslev (1947–2014), dänischer Schauspieler
 Vagn Ingerslev (1885–1952), dänischer Tennisspieler